Владимир Александрович Ракинт (15 января 1855 — не ранее 1917) — русский генерал.

Биография 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Из дворян.

Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию и Николаевское инженерное училище (1875), выпущен подпоручиком в 3-й саперный батальон.

Чины: поручик (1878), штабс-капитан (1883), капитан (1887), подполковник (1898), полковник (за отличие, 1903), генерал-майор (за отличие, 1908).

Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

Командовал ротой и батальоном.

С 1884 года служил офицером-воспитателем во 2-м Московском кадетском корпусе.

В 1889—1890 годах состоял в запасе.

Участвовал в русско-японской войне годов. В 1908—1910 был начальником Омской саперной бригады.

Служил инспектором полевых инженерных войск Казанского военного округа (1910—1912) и инспектором инженерной части Казанского военного округа (с 1912).

Участвовал в Первой мировой войне. С 17 августа 1915 года был командиром 8-го Сибирского саперного батальона.

По состоянию на 1917 год проживал с семьёй в Петрограде.

Семья 
Был женат на французского гражданке Маргарите Антоновне Маэн. Их дети:

 Сильвия (1884—?)
 Маргарита-Виктория-Мария (1884—?)
 Фелиция-Антония-Виолетта (1885—?)

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (1905);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (1906);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1911).

Библиография 
 Ракинт В. А. История Гренадерского саперного батальона. 1797—1897 г. Спб., 1897 г. 596 с разд. паг., 137 л.ил., карт.
 Ракинт В. А. Дополнение к истории гренадерского саперного батальона. 1897—1914 г. Казань., 1915 г. 4 н., XL, 100, 16 с.
 Ракинт В. А. История Гренадерского саперного батальона 1797—1897 г. Сокращенное издание для нижних чинов. Спб., 1897 г. 278 с. с разд. паг., с илл., 2 л. фронт. (илл.), 129 л. илл.
 Ракинт В. А. Исторический очерк столетней службы и быта гренадер, сапер и их предшественников пионер. 1797—1897 г. В связи с общим ходом развития инженерных войск в России. Спб., 1898 г. 228 с.
 Ракинт В. А. Как помочь всему военному сословию? Почетная военно-вспомогательная служба взамен отставки. — 1899.

Источники 
 
 Династия Ракинтов

Генерал-майоры (Российская империя)
Владимир Александрович
Выпускники Второго кадетского корпуса
Преподаватели Второго Московского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Умершие в XX веке